Машина фон Неймана (на честь Джона фон Неймана) може означати:

 Архітектура фон Неймана — концептуальна модель майже всіх комп'ютерних архітектур.
 IAS-машина — комп'ютер, розроблений у 1940-х роках на основі дизайну фон Неймана.
 Самовідтворювальна машина — клас машин, які можуть відтворювати самі себе:
 Універсальний асемблер — гіпотетичний нанотехнологічний пристрій для побудови широкого спектру наномашин.
  — машину в середовищі клітинних автоматів.
  — гіпотетичний космічний зонд.
 Самовідтворювальні нанороботи.
 Клітинний автомат фон Неймана.